Азбру́к (, , в переводе с нидерландского «заячье болото») — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, центр одноименного кантона. Расположена в 43 км от Лилля и 40 км от Дюнкерка, в 12 км от автомагистрали А25. В центре коммуны расположена железнодорожная станция Азбрук линий Лилль-Кале и Аррас-Дюнкерк.

Население (2017) — 21 441 человек.

История 
Принято считать, что в период правления короля Дагоберта I монахи очистили от леса и осушили болота, положив начало поселению в этом месте. В 1122 году граф Фландрский Карл I дает Азбруку его имя. По-нидерландски haas означает «заяц», а broek — «болото». В 1141 году Азбрук упоминается в перечне местностей и поселений, подвластных архиепископу Реймскому.

Во время многочисленных войн между Францией и Нидерландами Азбрук неоднократно разграблялся и сжигался, всякий раз отстраиваясь заново. В 1512 году построена церковь Сент-Элуа, в настоящее время являющаяся старейшим зданием города, а в 1616 году в Азбруке основан монастырь ордена августинцев.

В 1848 году в Азбруке была построена станция железной дороги Лилль-Дюнкерк. Появление железной дороги существенно повлияло на жизнь горожан, способствовав их культурному сближению с Францией. Несмотря на то, что Азбрук вошел в состав Франции в 1678 году по Неймегенскому соглашению, большинство населения говорило на фламандском языке, а к началу XX века перешло на французский. Железная дорога также способствовала развитию местной промышленности, прежде всего ткацкой.

Достопримечательности 
 Здание мэрии 1807 года в стиле неоклассицизм
 Церковь Святого Элигия (Элуа) XV века
 Церковь Нотр-Дам середины XX века
 Бывший монастырь капуцинов
 Художественный и краеведческий музей Августин в здании бывшего монастыря
 Музей аббата Жюля Лемира

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,7 %
 промышленность — 8,2 %
 строительство — 4,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 39,2 %
 государственные и муниципальные службы — 47,0 %

Уровень безработицы (2017) — 14,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 360 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Азбрука с 2020 года занимает Валантен Бельваль (Valentin Belleval). На выборах 2020 года возглавляемый им правый список одержал победу во 2-м туре, получив 41,96 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Суаньи, Бельгия
  Фавершем, Великобритания
  Кёльн, Германия
  Порц-ам-Рейн, Германия

Известные уроженцы 
 Пьер Жюстен Маккар (1778—1885), энтомолог, специалист по двукрылым
 Луи Флоран Блёзе (1884—1941), гобоист и музыкальный педагог
 Эме Маг (1906—1981), литограф, издатель, крупнейший коллекционер и торговец современным искусством
 Альбер Вануа (1923—2021), иезуит, французский кардинал, богослов, секретарь Папской Библейской Комиссии с 1990 по 2001 годы

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Нор — Па-де-Кале